

Cinema 
Finestre (Windows) – film del 1975 diretto da Peter Greenaway
Windows – film del 1980 diretto da Gordon Willis

Informatica
Microsoft Windows – una famiglia di sistemi operativi

Musica 
 Windows – album di Jon Lord del 1974
 Windows – album di Charlie Daniels del 1982
 Windows – album di Mike Vescera del 1997
 Windows – album di Amanda Somerville del 2008

Pagine correlate
Window
Finestra (disambigua)